Adam Friedrich Zürner, un géographe allemand (1679-1742).
 Albert Zürner, un plongeur allemand (1890-1920).
 Christian Zürner (1968- ).

Homonymie de patronyme